Fraser, skót családnév
 Amerikai Egyesült Államok
 Fraser, település Colorado államban
 Fraser, korábbi önkormányzat nélküli település Idaho államban
 Fraser, település Iowa államban
 Fraser, település Macomb megyében, Michigan államban
 Fraser Township, település Bay megyében, Michigan államban
 Fraser Township település Minnesota államban
 Fraser, kistelepülés Delhitől délnyugatra Delaware megyében, New York államban
 Fraser, kistelepülés Yorktól északra Livingston megyében, New York államban
 Ausztrália
 Fraser-sziget, a dél-queenslandi partoknál található sziget
 Fraser, Canberra egyik elővárosa Belconnen kerületben
 Kanada
 Fraser-folyó Brit Columbia tartomány leghosszabb folyója
egyéb
 Fraser - Francis Charles Fraser (1903–1978) rövidítése a biológiában